Pseudoips unilinea är en fjärilsart som beskrevs av Barend J. Lempke 1966. Pseudoips unilinea ingår i släktet Pseudoips och familjen trågspinnare. Inga underarter finns listade.

Källor 

Trågspinnare
unilinea